Oorlogswinter (boek), een boek geschreven door Jan Terlouw
Oorlogswinter (film), een film van Martin Koolhoven uit 2008 naar het gelijknamige boek
Oorlogswinter (televisieserie), een televisieserie van Aart Staartjes uit 1975 naar het gelijknamige boek
Oorlogswinter (lied), openingsmelodie geschreven door Harry Bannink van de televisieserie, later voorzien van tekst door Hans Dorrestijn
Oorlogswinter (musical), een musical uit 2011 naar het gelijknamige boek